Никола́й Мака́ркин:
 Макаркин, Николай Владимирович (1921 — после 1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Макаркин, Николай Петрович (род. 1943) — российский учёный, экономист, профессор, ректор Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва (1991—2010).